Niemcy:
 Gützkow – część gminy (Ortsteil) Röckwitz w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Gützkow – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald 

Osoby:
 Carl von Gützkow – niemiecki oficer

Inne:
 Gützkow – hrabstwo
 Gützkow – ród